Тлапа де Комонфорт има више значења:

 Општина Тлапа де Комонфорт (Гереро), општина у савезној држави Гереро у Мексику
 Тлапа де Комонфорт (Тлапа де Комонфорт, Гереро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику